Opata ist der Name folgender Personen:

 Aleš Opata (* 1964), tschechischer Offizier
 Zoltán Opata (1900–1982), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Opata oder Ópata bezeichnet zudem:

 Opata (Volk), indigenes Volk in Nordamerika
 Opata (Sprache), uto-aztekische Sprache